Magid Mohamed (1 de outubro de 1985) é um futebolista profissional qatari que atua como atacante.

Carreira 
Magid Mohamed representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol